Машеве — село в Семенівському районі Чернігівської області.
 Машеве — покинуте село в Іванківському районі Київської області.